Girabola (2010) była 32. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Angoli. Tytułu nie obroniła drużyna Petro Atlético Luanda. Nowym mistrzem Angoli został zespół Interclube Luanda.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Girabola

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Angoli
2010 w piłce nożnej
2010 w Afryce
Angola w XXI wieku